A 49ª edição da Vuelta decorreu entre 25 de abril a 15 de Maio de 1994 entre as localidades de Valladolid e Madrid. A corrida foi composta por 20 etapas, num total de mais de 3531 km, com uma média de 38,333 km/h.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

1994
1994 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1994